Ventus (lateinisch „Wind“) steht für:

 Ventus (Roman), Roman von Karl Schroeder (2001)
 ein einsitziges Hochleistungs-Segelflugzeug, siehe Schempp-Hirth Ventus
 Die Triebwagengarnitur ventus der Raaberbahn, Österreich–Ungarn (frühestens 2015)

Ventus oder Věntus ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Věntus (1931–2001), tschechoslowakischer Ruderer